Nikandros () ist der Name von:

 Nikandros aus Kolophon, griechischer Arzt, Toxikologe, Grammatiker und Dichter im 2. Jahrhundert v. Chr.
 Nikandros (Stempelschneider), griechischer Münzstempelschneider im 4. Jahrhundert v. Chr.
 Nikandros (Gemmenschneider), griechischer Gemmenschneider im 4. Jahrhundert v. Chr.
 Nikandros (Bildhauer), angeblicher griechischer Bildhauer des 2./1. Jahrhunderts v. Chr.